Naselje u Hrvatskoj
 Dragotinci, naselje u sastavu Grada Petrinje

Naselje u Sloveniji
 Dragotinci (Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija), naselje u općini Sveti Jurij ob Ščavnici